Гуре́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Гуренко, Артём Сергеевич (род. 1994) — белорусский футболист.
 Гуренко, Дмитрий Григорьевич (1908—1969) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Гуренко, Кузьма Иосифович (1909—1944) — ефрейтор, Герой Советского Союза.
 
 Гуренко, Станислав Иванович (1936—2013) — украинский политик, глава Коммунистической партии Украины.